Cardeñosa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cardeñosa (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Cardeñosa (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar